Bonacina – azienda italiana di arredamento di design fondata da Giovanni e Pietro Bonacina nel 1889 a Lurago d'Erba in provincia di Como
 Bonacina Pierantonio – azienda italiana di arredamento e design industriale fondata da Pierantonio Bonacina nel 1909 a Lurago d'Erba in provincia di Como
 Valter Bonacina – ex calciatore e allenatore italiano
 Riccardo Bonacina – giornalista italiano
 Bonacina – rione di Lecco